Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2021 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Konala se mezi 21. až 25. červnem 2021 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton. Na rozdíl od hlavního turnaje se kvůli pandemii covidu-19 konala bez přítomnosti diváků. Plánované ukončení již na 24. červen bylo o den posunuto pro silný déšť v první hrací den a zápasový skluz.

Tříkolové kvalifikace se zúčastnilo sto dvacet osm hráček. Dvacet z nich se probojovalo do wimbledonské dvouhry, z toho šestnáct řádně a čtyři jako tzv. šťastné poražené.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

kvalifikace ženské dvouhry